Katun ist die Bezeichnung für

 den Katun, den linken Quellfluss des Ob im Süden von Westsibirien (Russland)
 der Katun-Kamm, eine Gebirgskette im Zentrum des Hohen oder Russischen Altai
 ein Zeitraum im Maya-Kalender, siehe Maya-Kalender#Zeiträume
 Katun (Mirabilandia), eine Stahlachterbahn im Freizeitpark Mirabilandia (Emilia-Romagna, Italien)
 Katun (Aleksinac) ein Dorf in Serbien

Siehe auch:
 Kattun (Begriffsklärung)